En av de många kan syfta på:

  En av de många (1915) – en svensk film från 1915
 En av de många (1928) – en amerikansk film från 1928 med originaltiteln The Crowd